Baltin bezeichnet als weibliche Form von Balte
 eine Frau, die aus der Region Baltikum stammt (bzw. einem der baltischen Staaten angehört)
 historisch eine Frau aus einem baltischen Stamm, siehe dazu Balten

Baltin ist der Nachname von
 Eduard Dmitrijewitsch Baltin (1936–2008), russischer Admiral
 Karl von Pflanzer-Baltin (1855–1925), österreichischer General